Marmári kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Marmárion, ort, Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 
 Marmári (ort), Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 

Robotskapade Greklandförgreningar